

Ход соревнований 
Предыдущие пять крупнейших международных соревнований на стометровке (Олимпийские игры 1984 и 1988, чемпионаты мира 1983, 1987 и 1991 годов) выиграл Карл Льюис. Однако уже в 1989 и 1990 годах первым номером в списке лучших был Лерой Баррелл. В июне 1991 года на отборочном турнире чемпионата мира в Нью-Йорке он отобрал у Льюиса мировой рекорд (9,90 с), хотя два месяца спустя в Токио Карл Льюис вернул его обратно (9,86 с). Серьёзным соперником Барреллу был английский спринтер Линфорд Кристи, выигравший в 1990 году Игры Содружества и Чемпионат Европы. Льюис, поражённый на предолимпийском отборочном турнире вирусной инфекцией, смог выступить только в прыжках в длину. На стометровке за команду США выступали Лерой Баррелл и Деннис Митчелл.

На разных этапах соревнований Кристи и Баррелл трижды сходились в одном забеге. В четвертьфинале Кристи на одну сотую опередил Барелла (10,07 и 10,08). В полуфинале с преимуществом в три сотых победа осталась за Бареллом (9,97 и 10,00), однако в финале после двух фальстартов он стартовал слишком медленно и финишировал лишь пятым. Победителем стал Линфорд Кристи.

Результаты

Восьмёрка лучших 
Барселона, Олимпийский стадион, 01.08.1992

 Предварительные забеги Барселона, Олимпийский стадион, 31.07.1992

Четвертьфиналы 
Барселона, Олимпийский стадион, 31.07.1992

 Полуфиналы Барселона, Олимпийский стадион, 01.08.1992

Финал 
'''Барселона, Олимпийский стадион, 01.08.1992

Ветер: 0,5 м/c

Примечания 

Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 1992
М